Орри (, ) — фамилия. 

Известные носители:

 Орри, Роберт (род. 1970) — американский профессиональный баскетболист, спортивный комментатор.
 Орри, Туйре (1918—2007) — финская актриса и певица.